Urbach steht für folgende geographischen Objekte:

Fließgewässer:
 Urbach, älterer Name des Ürbachwassers, linker Zufluss der Aare in Innertkirchen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Urbach (Aubach), linker Zufluss zum Aubach (Wied) bei Jahrsfeld, Ortsgemeinde Straßenhaus, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Urbach (Grenff), rechter Zufluss der Grenff in Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Urbach (Harzbach), linker Zufluss zum Harzbach (zum Grobbach, zur Oos) bei Geroldsau-Neuhaus, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Urbach (Helbe), rechter Zufluss der Helbe bei Ebeleben, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Urbach (Höllbach), linker Oberlauf des Höllbachs (zur Alb (Hochrhein)) bis Unterbildstein, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Urbach, Oberlaufname des Landgrabens (zum Wässerleinsgraben, zur Donau) vor dem Stadtgebiet von Lauingen (Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Urbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Urbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins nahe Dörscheid, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Urbach, Oberlaufname bis in Bad Waldsee der Steinach (Schussen), linker Zufluss der Schussen bei Magenhaus, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Orte in Deutschland:
 Urbach, ehemaliger Name von Auerbach (Bensheim), Kreis Bergstraße, Hessen
 Urbach (Remstal), Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Urbach (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Urbach (Landkreis Nordhausen), Gemeinde im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Urbach (Unstruttal), Ortsteil der Gemeinde Unstruttal, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Urbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Orte in Österreich:
 Urbach (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil der Marktgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Urbach (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

Orte in Frankreich:
 Urbach, deutscher Name von Fouday, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est
 Urbach bei Kaysersberg, deutscher Name von Fréland, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est
 Urbach, Ortsteil von Epping (Moselle), Département Moselle, Region Grand Est

Ort in Russland:
 Urbach, früherer Name von Puschkino, Ort im Gebiet Saratow, Russland und die noch immer gültige Bezeichnung der dortigen Bahnstation

Urbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Urbach (1886–1983), österreichische Köchin, Unternehmerin und Autorin
 Alrun Urbach (* 1958), deutsche Ruderin
 Dietrich Urbach (* 1935), deutscher Leichtathlet
 Elsa Olivia Urbach (* 1935), österreichische Malerin und Grafikerin
 Ephraim Urbach (1912–1991), israelischer Talmudist
 Ernst Urbach (1872–1927), deutscher Komponist, Arrangeur und Flötist
 Fritz Jürgen Urbach (* 1959), deutscher Brigadegeneral
 Helmut Urbach (* 1942), deutscher Leichtathlet
 Jacqueline Urbach (1930–2022), Schweizer Unternehmensgründerin und Erfinderin
 Jascha Urbach (* 1980), deutscher Aktivist
 Jonas Urbach (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Urbach (1889–1973), deutscher Maler und Grafiker
 Karina Urbach  (* 1968), deutsche Historikerin
 Klaus von Urbach († nach 1457), deutscher Alchimist
 Lutz Urbach (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Matthias Urbach (* 1966), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Nils Urbach (* 1980), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer

 Peter Urbach (1941–2011), deutscher Verfassungsschutzagent
 Reinhard Urbach (* 1939), österreichischer Theaterwissenschaftler und Theaterleiter
 Stefanie Urbach (* 1971), deutsche Schriftstellerin und Beraterin
 Tilman Urbach (* 1961), deutscher Autor und Regisseur
 Walter Urbach (1925–2018), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm Urbach (1808–1886), deutscher Kaufmann und Unternehmer

Siehe auch:
 Urbach-Wiethe-Syndrom, psychische Störung